Сергій Степанович Остапенко — український економіст, державний і політичний діяч.
 Сергій Сергійович Остапенко — казахстанський футболіст.